

Geografia 
 Ghiacciaio Kenney – ghiacciaio lungo circa 1,7 km situato sulla costa settentrionale della penisola Trinity,  in Antartide
 Kenney – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di Austin dello Stato del Texas
 Monte Kenney – ripida vetta antartica, alta 2.030 m, nei Cathedral Peaks

Persone 
 Annie Kenney (1879-1953) – attivista inglese, suffragetta

 Arthur Kenney (1946) – cestista statunitense
 Ben Kenney (1977) – musicista statunitense 
 Bob Kenney (1931-2014) – cestista statunitense
 Beverly Kenney (1932-1960) – cantante statunitense
 Douglas Kenney (1946-1980) – scrittore, sceneggiatore, produttore cinematografico, attore e editorestatunitense
 Emma Kenney (1999) – attrice statunitense
 George Kenney (1889-1977) – generale statunitense
 Jim Kenney (1958) – politico statunitense